Axel Kulle – pittore svedese
 Jarl Kulle – attore svedese
 Maria Kulle – attrice svedese
 Viktor Kullè – poeta russo